

Cinema 
The Haunted House – cortometraggio del 1911 diretto da William F. Haddock 
The Haunted House – cortometraggio del 1913 diretto da Lorimer Johnston
The Haunted House – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kalem Company
The Haunted House – film del 1917 diretto da Albert Parker 
 La casa stregata (The Haunted House) – film del 1921 diretto da Buster Keaton ed Eddie Cline
The Haunted House – cortometraggio del 1922 diretto da Erle C. Kenton
The Haunted House – cortometraggio del 1925 prodotto dalla Aesop's Fables Studio
The Haunted House – film del 1928 diretto da Benjamin Christensen
Topolino e gli spettri (The Hanted House) – cortometraggio del 1929 diretto da Walt Disney

Letteratura 
La casa dei fantasmi (The Haunted House) – raccolta di racconti di Charles Dickens del 1859